La sabatera d'escames (Sarcodon imbricatus, del grec sark, carn i odón, dent, i del llatí  imbricatus que vol dir imbricat) és un bolet llenyós de l'ordre de les teleforals. En són sinònims Sarcodon imbricatum i Hydnum imbricatus.

Hi ha diferentes espècies de Sarcodon, totes es caracteritzen per tenir la carn més aviat compacta, no zonada, amb el barret sovint amb escames de diferent talla. Les agulles de la part inferior del barret solen ser decurrents sobre el peu, és a dir que es desplacen cap al peu. Creixen sobre coníferes.

Les principals espècies són:

 Sarcodon glaucopus
 Sarcodon joeidis
 Sarcodon leucopus

Basidiomicets